Sulkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Graf Ignaz von Sulkowsky, Mundschenk der Wojewodschaft Praclau

Sulkowsky bezeichnet auch:

 Fürstlich Sulkowsky Privat-Theater, ein Theater im Wiener Vorort Matzleinsdorf
 Infanterie-Regiment Sulkowsky, das Infanterie-Regiment „König Ludwig III. von Bayern“ (3. Königlich Sächsisches) Nr. 102

Siehe auch:
 Sulkovsky
 Sulkowski
 Sułkowski